Sezonul de Formula 1 din 1979 a fost cel de-al 33-lea sezon al curselor auto de Formula 1 FIA. A inclus cea de-a 30-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 22-a ediție a Cupei Internaționale pentru Constructorii de F1. Sezonul a fost disputat pe parcursul a cincisprezece curse, începând în Argentina pe 21 ianuarie și terminându-se în Statele Unite pe 7 octombrie. Sezonul a inclus și trei curse de Formula 1 non-campionat.

Jody Scheckter de la Scuderia Ferrari a câștigat Campionatul Mondial al Piloților, în timp ce echipa sa a câștigat Cupa Constructorilor. Gilles Villeneuve a terminat pe locul 2 în campionat, încheind o a doua jumătate de succes a anilor 1970 pentru Ferrari (trei titluri la piloți și patru la constructori). Alan Jones a încheiat în forță sezonul pentru Williams, terminând pe locul al treilea în campionat, iar coechipierul său, Clay Regazzoni, a obținut prima victorie a lui Williams în calitate de constructor. Titlul lui Scheckter a fost ultimul pentru un pilot Ferrari timp de 21 de ani, înainte ca Michael Schumacher să câștige cinci titluri consecutive pentru echipă între  și .

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Mai multe schimbări importante au avut loc în rândul echipelor de top pentru acest sezon, după moartea pilotului suedez Ronnie Peterson din sezonul precedent. Echipa dominantă Lotus l-a semnat pe Carlos Reutemann de la Ferrari pentru a-l înlocui pe Peterson. Ferrari l-a luat pe Jody Scheckter pentru a umple locul, iar echipa Wolf l-a angajat pe James Hunt în locul lui. McLaren, care inițial îl semnase pe Peterson, l-a înlocuit pe Hunt cu britanicul John Watson, al cărui loc la Brabham a fost luat de apreciatul, dar lipsit de experiență, Nelson Piquet, care concurase în ultima cursă din sezonul precedent în Canada.

Următorii piloți și constructori au participat în Campionatul Mondial al Piloților din 1979 și în Cupa Internațională a Constructorilor de F1 din 1979.

Echipele private care nu și-au construit propriul șasiu și au folosit șasiurile constructorilor existenți sunt arătate mai jos.

Calendar 
Următoarele cincisprezece Mari Premii au avut loc în 1979.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj 
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Cupa Internațională pentru Constructorii de F1 

Notă:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Curse non-campionat 
Alte trei curse de Formula 1, care nu au contat pentru Campionatul Mondial al Piloților sau pentru Cupa Internațională a Constructorilor de F1, au mai fost organizate în 1979.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1979 în sport